Termin  ima više značenja.

 16S rRNK pseudouridinska516 sintaza, enzim
 Kraljevsko društvo alsterskih arhitekata